

Codici 
 A86 – codice ECO della difesa olandese, apertura degli scacchi

Strade 
 A86 – autostrada francese cintura della periferia interna di Parigi